La Copa EU de 2007 es disputà el 15 de setembre de 2007 a Hamburg, Alemanya. Va comptar amb la participació de 12 seleccions.

Participants

Fase Inicial 
Llegenda

Fase final 

Vuitens de final

Quarts de final

Llocs 9-12

Llocs 5-8

Semifinals

Llocs 11-12

Llocs 9-10

Llocs 7-8

Llocs 5-6

Llocs 3-4

FINAL

Classificació final

Notes i referències

Vegeu també 
 Selecció catalana de futbol australià

Enllaços externs 
 Lloc web de la Copa EU 2007 
 Resultats a The Footy Record 

Competicions de futbol australià europees
Competicions esportives del 2007